

Cinema 
 On the Level – cortometraggio del 1915 diretto da William Worthington
 On the Level – film del 1917 diretto da George Melford
 On the Level – film del 1930 diretto da Irving Cummings

Musica 
 On the Level – album della rock band Status Quo del 1975